Lemon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lemon Township (Ohio) im Butler County
 Lemon Township (Pennsylvania) im Wyoming County